Příjmení Paroubek pochází jako zdrobnělina z nářečného apelativa paruba neboli paseka.

Polské slovo  znamená „čeledín“. V díle Dějiny národa českého v Čechách i v Moravě Františka Palackého se taktéž vyskytuje slovo parobek, ve smyslu poddaného (v částce šesté knihy druhé charakterizuje Germány jako kmeny třídně rozvrstvené na šlechtu a poddané, neboli pány a parobky).

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Jan Paroubek (* 1970) – český dopravní manažer
 Jaroslav Paroubek – český architekt a profesor ČVUT
 Jiří Paroubek (* 1952) – český politik
 Josef Václav Paroubek – katolický kněz a spisovatel
 Martin Paroubek (1761–1839) – poděbradský purkmistr a mecenáš
 Otakar Georgius Paroubek (1856–1909) – spisovatel a kartograf

přechýlená varianta
 Zuzana Paroubková – 1. manželka Jiřího Paroubka
 Petra Paroubková (* 1973) – 2. manželka Jiřího Paroubka

Externí odkazy

Reference